Akesines (griechisch ) ist der Name folgender Flüsse:
ein Fluss Siziliens, bei Thukydides und Plinius dem Älteren (dort Asines) belegt, der heutige Alcantara
ein Nebenfluss des Indus, der heutige Chanab